Salegui est un nom propre basque espagnol qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1966-), joueur de hockey sur glace espagnol ;
 José María Peña Salegui (1895-1988), footballeur espagnol.

Patronyme basque
Patronyme hispanique